Lista meczów reprezentacji Litwy w piłce nożnej mężczyzn – pełne zestawienie meczów piłkarskich rozegranych przez reprezentację Litwy.

Źródła 
 Lista meczów reprezentacji Litwy w bazie eu-football.info
 Lista meczów reprezentacji Litwy w bazie RSSSF

Listy meczów reprezentacji narodowych w piłce nożnej
Reprezentacja Litwy w piłce nożnej